Пуну — многозначный термин.

 Пуну — шаньюй хунну.
 Пуну — народ, относящийся к этнической группе банту.